Diego Sebastián Schwartzman era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel suo match di primo turno contro Pablo Cuevas.

In finale Laslo Đere ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (primo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (primo turno, ritirato)

 João Sousa (secondo turno)
 Dušan Lajović (primo turno)
 Malek Jaziri (primo turno)
 Nicolás Jarry (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (finale)
  Thiago Monteiro (secondo turno)

 Thiago Seyboth Wild (primo turno)

Qualificati 

  Hugo Dellien (quarti di finale)
  Juan Ignacio Londero (secondo turno)

 Casper Ruud (quarti di finale)
 Elias Ymer (primo turno)

Lucky loser 
  Carlos Berlocq (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2019